Rurup ist

 ein Ort im ehemaligen Kreis Hadersleben, Rurup (Kreis Hadersleben)
 ein Ortsteil von Norderbrarup

Siehe auch:
 Rürup